Szécsi ist der Familienname folgender Personen:

 Dénes Szécsi (1440–1465), ungarischer Bischof
 Maria Szécsi (1914–1984), ungarisch-österreichische Ökonomin
 Márk Szécsi (* 1994), ungarischer Fußballspieler
 Noémi Szécsi (* 1976), ungarische Schriftstellerin
 Norbert Szécsi (* 1990 oder 1991), ungarischer Pokerspieler
 Zoltán Szécsi (* 1977), ungarischer Wasserballspieler

Siehe auch:

 Széchy